Воложинский сельсовет может означать один из сельских советов на территории Белоруссии:

 Воложинский сельсовет — упразднённый сельсовет в Шарковщинском районе Витебской области.
 Воложинский сельсовет — сельсовет в Воложинском районе Минской области.